Boubín bezeichnet

 Boubín, Berg im Böhmerwald, Tschechien
 Boubín, Ortsteil von Horažďovice, Okres Strakonice, Tschechien
 (2337) Boubín, Asteroid